Чемпионат мира по флорболу 2018 — 12-й по счёту чемпионат мира по флорболу среди мужчин, прошёл в декабре 2018 года в Праге (Чехия). Чемпионом мира, как и на предыдущем чемпионате, стала сборная Финляндии; на втором месте — сборная Швеции.

Квалификация

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Утешительный раунд

Плей-офф

Матчи за 9-е место

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные спортивные соревнования в Праге
2018